Sezóna 2008/2009 byla 61. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Mistrem se stal celek Eisbären Berlín. Sestoupil z finančních důvodů tým EV Duisburg Die Füchse, i když před sezónou nebyly žádné sestupy plánovány.

Konečná tabulka základní části

Play off

Předkolo 
hráno na 3 vítězná utkání.

 Grizzly Adams Wolfsburg – Augsburger Panther 1:2 (0:0 0:1 1:1)
 Grizzly Adams Wolfsburg – Augsburger Panther 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
 Augsburger Panther – Grizzly Adams Wolfsburg 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
 Augsburger Panther – Grizzly Adams Wolfsburg 3:4 PP (2:2, 0:1, 1:0–0:1)
Konečný stav série: 1:3, do čtvrtfinále postoupil Grizzly Adams Wolfsburg.

 Hamburg Freezers – Frankfurt Lions 3:4 (1:1, 1:0, 1:3)
 Hamburg Freezers – Frankfurt Lions 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
 Frankfurt Lions – Hamburg Freezers 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
 Frankfurt Lions – Hamburg Freezers 1:2 PP (1:1, 0:0, 0:0–0:1)
 Hamburg Freezers – Frankfurt Lions 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Konečný stav série: 3:2, do čtvrtfinále postoupil Hamburg Freezers.

Další fáze play off

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Externí odkazy 
 

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009